Поташово — название населённых пунктов:

Россия 
 Поташово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Поташово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Поташово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Поташово — деревня в Торопецком районе Тверской области.